Antonio Diziani – pittore italiano
 Gaspare Diziani – pittore italiano
 Giuseppe Diziani – pittore e restauratore italiano